Велика може да се отнася за:
 Велика, село в Област Бургас, България;
 Велика, село във вилает Лозенград, Турция;
 Велика, село в дем Агия, Тесалия, Гърция;
 Велика, крепост над едноименното село в Тесалия, Гърция;
 Велика, село в община Плав, Черна гора;
 Велика, село и община в Пожежко-славонска жупания, Хърватия

 Велика, Величка, женско име